

Жінки 
 Коростельова Ольга Миколаївна — головний редактор Головної редакції регіональної інформації «Укрінформ»; заслужений журналіст України.

Чоловіки 
 Коростельов Володимир Олександрович (1925—2001) — український живописець.
 Коростельов Євген Володимирович (1978—2019) — полковник ЗСУ. Учасник російсько-української війни.
 Коростельов Олег Петрович ( 1949) — директор КБ «Луч», доктор технічних наук.

Див. також 
 Карастельов Володимир Анатолійович — полковник СБУ, лицар ордена Данила Галицького

Примітки